Badovinci est un toponyme qui peut désigner :
Badovinci, une localité de Croatie située dans la municipalité d'Ozalj, comitat de Karlovac ;
Badovinci, une localité de Serbie située dans la municipalité de Bogatić, district de Mačva.